Фрідріх Вільгельм I (; 25 квітня 1562 — 17 липня 1602) — другий герцог Саксен-Веймарський у 1573—1602 роках.

Старшим син герцога Йоганна Вільгельма та Доротеї Сусанни Пфальцької. Народився 1562 року у Веймарі. Спочатку здобув ґрунтовну домашню освіту. 1573 року на час смерті батька Фрідріх Вільгельм був ще занадто малий, тому було призначено регентство. Щоб ізолювати дітей від впливу матері регентом став саксонський курфюрст Август. 1573 року поступив до Єнського університету. Під впливом регента приєднався до Формули Злагоди і Книги злагоди. Фрідріх Вільгельм досяг повноліття у 1583 році, проте правити самостійно зміг лише після смерті опікуна у 1586 році. У 1589 році він видав нові поліцейські та державні норми, 1590 року видав наказ проти зловживання іменами Бога.

1591 року став регентом (адміністратором) при малолітньому саксонському курфюрсті Крістіані II. Перебравшись до Торгау, він передав управління Саксен-Веймару молодшому брату Йоганну. Того ж року поновив привілеї Єнському університету. Виступав проти криптокальвінізму, який переслідував в Саксонії та Саксен-Веймарі.

У 1601 році Крістіан II досяг повноліття, регентство Фрідріха Вільгельма закінчилося, і він повернувся до Веймара, проте через свою смерть наступного року він не залишив помітного сліду в подальшій історії свого герцогства. Владу перебрав брат Йоганн III.

Примітки

Джерела 
 Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 7, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, S. 791 f.
Герцоги Саксен-Веймару
регенти
Випускники Єнського університету
Ернестинська лінія Веттінів